Нижние Карамалы — название населённых пунктов в России:

 Нижние Карамалы — село в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Нижние Карамалы — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.